Маршал авиации — воинское звание:
 Маршал авиации (Австралия)
 Маршал авиации (Великобритания)
 Маршал авиации (Италия)
 Маршал авиации (СССР)